Маркис Кидо (, 11 августа 1984, Джакарта — 14 июня 2021) — индонезийский бадминтонист. Чемпион Олимпийских игр 2008 года в паре с соотечественником Хендра Сетиаваном. Экс первая ракетка мира в парном рейтинге.

Карьера 
В 2005 году с Хендрой Сетиаваном стал победителем чемпионата Азии по бадминтону и открытого чемпионата Индонезии в мужском парном разряде. В 2006 году они выиграли Спутник Джакарты, открытый чемпионат Гонконга и открытый чемпионат Китая по бадминтону. В 2007 году стали чемпионами мира, в финальном матче обыграв Джа Сунг Джунг и Ёнг Дай Ли, со счётом 21-19 21-19.

Семья 
Родители — Djumharbey Anwar (отец) and Yul Asteria Zakaria (мать). Брат, Bona Septano, и сестра, Pia Zebadiah Bernadet, также члены национальной сборной Индонезии по бадминтону. 

Скончался 14 июня 2021 года в возрасте 36 лет от сердечного приступа, произошедшего во время товарищеского матча по бадминтону. Кидо стал первым умершим олимпийским медалистом в Индонезии.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Бадминтонисты Индонезии
Олимпийские чемпионы от Индонезии
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по бадминтону
Умершие в 2021 году